Украина принимает участие в Конкурсе песни Евровидение 9-й раз подряд.

Национальный отбор 
26 февраля по итогам народного голосования и голосования жюри победителем была выбрана песня Мики Ньютон «Ангел». Однако, результаты сразу стали предметом множественных споров о подтасовке голосования.

28 февраля «Первый национальный телеканал» решил провести повторное голосование за троих финалистов национального отбора. Повторный финал национального отбора пройдет 3 марта в эфире телеканала.

2 марта «Первый национальный телеканал» официально подтвердил, что Украину на Евровидение 2011 будет представлять Мика Ньютон с песней «Angel». Джамала и Злата Огневич отказались участвовать в отборе 3 марта, таким образом переотбора не будет.

ФИНАЛИСТЫ www.eurovision.tv
 1 Матиас — Myself
 2 Злата Огневич — The Kukushka
 3 Мика Ньютон — Ангелы
 4 Джамала — Smile
 5 HEK$I -
 6 Эль Кравчук — Моя надежда
 7 Эдуард Романюта — Берега
 8 Дарья Медовая — Infinity
 9 А. Р.М. И.Я. — Алло, алло
 10 Виталий Галай — My Expression
 11 Анастасия Приходько — Action
 12 Бахрома — Черное море
 13 Владислав Левицкий — Love
 14 Денис Повалий — Aces High
 15 Шанис — Я твоя
 16 Жемчуг — Hero
 17 Иван Березовский
 18 Таня Воржева
 19 Елена Корнеева — Why I didnt say goodbye?
 20 Группа Заклёпки
 21 Мила Нитич
Эти участники будут бороться за поездку в Дюссельдорф 26.02 на НТУ

Хронология 
13.10.2010 — Первый национальный канал на Украине будет с 17. октября раз в неделю транслировать все стадии отбора на «Евровидение 2011». В течение пяти недель зрители первого национального канала смогут увидеть всех кандидатов, которые не прошли ни в один из финалов. Отбор даёт ещё пяти кандидатам шанс попасть на евровидение в Германии.

Пять групп по 7 кандидатов были сформированы в результате отбора, который длился с 11.10. — 13.10. После этого жюри отбирает трёх участников из каждой группы. Будет и четвёртый избран с помощью зрительского голосования.

1.11.2010 — От участия в национальном отборе отказалась певица Маша Собко. Причиной этого стало параллельное участие Маши в ток-шоу «Украина слезам не верит», которое выходит на Новом канале. Съемки обоих проектов проходят воскресенье, из-за чего Маше физически не удается быть одновременно на двух съемочных площадках. (ИСТОЧНИК)

5.12.2010 — Все финалисты разделены на три группы по восемь человек. Из каждой группы выходят по шесть человек. Четыре конкурсантов выбирает жюри, другие два телезрители по голосованию. Некоторые конкурсанты набрали настолько большое количество баллов на сайте Евровидения, что вплотную приблизились к лидерам голосования, поэтому организаторы отбора, пораженные такой масштабной поддержкой, решили дать этим исполнителям ещё один шанс. Итак, в третий тур проходят Пару Нормальных, группа «АРМИЯ», Эль Кравчук и Владислав Левицкий.

5.12.2010 — Из первой восьмерки выходят Злата Огневич, дуэт «Жемчуг», Виталии Галай и группа «Бахрома». А также Владислав Левицкий.

12.12.2010 — Из второй восьмерки проходят Шанис, Анастасия Приходько, Мика Ньютон, Денис Повалий и Елена Корнеева.

Информация взята с официального сайта Евровидения: www.eurovision.tv,

Ссылки 
 официальный сайт Евровидения на Украине
 Третий тур нацотбора Евровидения — сайт первого национального Украины

2011 год на Украине
Страны на «Евровидении-2011»